Еле́на Петро́вна Кишкурно́ (5 мая 1976, Харьков, УССР, СССР) — украинская художница.

С 1993 года училась в Харьковском государственном художественном училище у академика Г. С. Коробова, Ю. Л. Дятлова и в 1999 году окончила училище с отличием. В 2004 году с отличием закончила Харьковскую государственную академию дизайна и искусств (отделение «Реставрация станковой и монументальной живописи»).

С 1999 года — участница областных, всеукраинских и зарубежных выставок. С 2002 года проводит персональные выставки.

В 2002 году — победитель конкурса «Молода людина року — 2002» в номинации «Образование, культура и искусство».

С 2004 года — преподаватель Харьковской государственной академии дизайна и искусств, кафедра «Реставрации станковой и монументальной живописи».

В 2005 году — стипендиат Харьковской областной государственной администрации в области культуры и искусства в номинации «Изобразительное искусство» имени С. И. Васильковского (Одаренная творческая молодежь).

С 2005 года — член Национального союза художников Украины. Творческая специальность — живописец.

В 2013 году — включена в каталог «Women in Art. The great female artists from the middle ages to the modern era» (ISBN: 978-3-9503574-1-7 (англ.))

Основные направления деятельности - живопись (портрет, пейзаж, натюрморт), иконопись, реставрация произведений искусства.

Участница выставок 
 Всеукраинская выставка «Живописная Украина», Черкассы, 1999;
 Всеукраинская выставка, посвящённая 155-летию И. Е. Репина, Харьков, 1999;
 Всеукраинский осенний салон, Киев, 1999;
 Всеукраинская выставка, посвящённая 2000-летию Рождества Христова, Харьков, 2000;
 Всеукраинская выставка, посвящённая Дню художника, Харьков, 2001;
 Всеукраинская выставка «Живописная Украина», Донецк, 2002;
 Всеукраинская выставка посвящённая Дню художника, Харьков, 2002;
 Международная выставка украинского искусства «Буйство цвета», проходившая в рамках культурной программы Олимпийских Игр в Афинах (Греция), 2004;
 Всеукраинская выставка «Живописная Украина», посвящённая Дню художника, Харьков, 2004;
 Всеукраинская Рождественская выставка, Харьков, 2004;
 Всеукраинская Рождественская выставка, Киев, 2005;
 Всеукраинская выставка «Живописная Украина», Киев, 2006;
 Выставка преподавателей и студентов Харьковской государственной академии дизайна и искусств в галерее АВЭК, Харьков, 2007;
 Ежегодная Рождественская выставка в Доме Художника, Харьков, 2008;
 10-я выставка творческих работ преподавателей, сотрудников и студентов высших учебных заведений Харьковщины, Харьков, 2008;
 Выставка, посвященная международному женскому дню 8 марта, Дом Художника , Харьков, 2009;
 Участие в создании постоянной экспозиции Национальной галереи портретов выдающихся украинцев „Украинцы в мире” в Украинском Доме, Киев, 2009;
 Выставка «Петровские цвета», с. Петровка, Харьковской обл., 2009;
 Выставка в Полтавском художественном музее «Познай свою страну», Полтава, 2009;
 Всеукраинская Рождественская выставка, Харьков, 2009;
 Выставка украинского искусства в галерее «Nuovo Spazio», Удине — Венеция, Италия, 2010;
 Выставка «Весенний калейдоскоп» в галерее «Маэстро», Харьков, 2011;
 Выставка «Солнечный день» в Художественно-мемориальном музее И.Е. Репина, Чугуев, 2011.

Персональные выставки 
 Персональная выставка «Солнечная Слобожанщина», Гуманитарний Центр Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, Харьков, 2002;
 Персональная выставка в рамках Выставки произведений молодых художников, Дом Художника, Харьков, 2005;
 Персональная выставка «Тропинками вдохновения» в галерее «Маэстро», Харьков, 2007;
 Персональная выставка «Там, где свет» в выставочном зале Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Харьков, 2007.

Ссылки 
 Профиль на сайте Национального союза художников Украини (укр.)
 Персональный сайт Елены Кишкурно

Примечания 

Художники Украины
Выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств
Преподаватели вузов Харькова